Македоновка — название населённых пунктов.

Россия 
 Македоновка — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Македоновка — деревня в Татищевском районе Саратовской области.

Украина 
 Македоновка — село в Никольском районе Донецкой области.
 Македоновка — село в Лутугинском районе Луганской области.